Hoar ist der Familienname folgender Personen:

 Ebenezer R. Hoar (1816–1895), US-amerikanischer Politiker und Justizminister
 George Frisbie Hoar (1826–1904), US-amerikanischer Politiker
 Joseph P. Hoar (1934–2022), General des US Marine Corps; Kommandeur des US Central Command
 Melissa Hoar (* 1983), australische Skeletonpilotin
 Peter Hoar, britischer Regisseur und Produzent
 Rockwood Hoar (1855–1906), US-amerikanischer Politiker
 Roger Sherman Hoar (1887–1963), US-amerikanischer Politiker und Schriftsteller
 Samuel Hoar (1778–1856), US-amerikanischer Politiker
 Sherman Hoar (1860–1898), US-amerikanischer Politiker
 Tony Hoar (1932–2019), britischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Hoare